Ра́сселл Хо́рнсби (, род. 15 мая 1974, Окленд, Калифорния) — американский актёр театра и телевидения. Наиболее известен по роли Хэнка Гриффина в телесериале NBC «Гримм».

Биография 
Хорнсби был футболистом в колледже Святой Марии в Беркли (штат Калифорния). Он пробовался на весенний мюзикл и получил роль Пугала в «Волшебнике Изумрудного города». После этого он заинтересовался театром и участвовал в остальных школьных постановках. После окончания школы он изучал театр в Бостонском университете, который окончил со степенью в области производительности. После окончания института Хорнсби продолжил учёбу в Британской академии Оксфордского университета, где изучал театральное искусство.

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 
 

Лауреаты премии «Драма Деск»
Лауреаты премии Obie
Киноактёры США